Кринджень () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Кринджень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Кринджень.
 Кринджень () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Немолоаса.